Gravelle ist der Familienname folgender Personen:

 François de Gravelle, Sieur d' Arpentigny (* um 1545; † 1608), französischer Autor und Philosoph 
 Gerry Gravelle (1934–2022), kanadischer Skispringer
 Jean Gravelle (1927–1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Matthew Gravelle (* 1976), britischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Trystan Gravelle (* 1981), walisischer Schauspieler